Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim, w sielsowiecie Staraja Husiawica
 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim, w sielsowiecie Uza
 Kalinina – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim
 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Ciareszkawiczy
 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Pakalubiczy
 Kalinina – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie lelczyckim

 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim
 Kalinina – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie dzierżyńskim
 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim
 Kalinina – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Kalinina – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie puchowickim

 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie białynickim
 Kalinina – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim
 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie bychowskim, w sielsowiecie Niżniaja Toszczyca
 Kalinina – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie bychowskim, w sielsowiecie Nowy Bychau
 Kalinina – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie krzyczewskim